Kägi oder Kaegi ist ein Schweizer Familienname folgender Personen:

 Adolf Kaegi (1849–1923), Schweizer Indologe und Gräzist
 Dieter Kaegi (* 1957), Schweizer Regisseur
 Emil Kägi (1899–1980), Schweizer Drehbuchautor, Kabarettist und Dialekt-Schauspieler, siehe Schaggi Streuli
 Erich A. Kägi (1921–2014), Schweizer Journalist und Publizist
 Gottfried Kägi (1911–?), Schweizer Skeletonpilot

 Isabell Kägi, Schweizer Rennrodlerin
 Jakob Kägi (1886–1950), Schweizer Politiker
 
 Otto Wartmann-Kägi (1841–1882), Schweizer Kaufmann im Orient
 Regina Kägi-Fuchsmann (1889–1972), Schweizer Frauenrechtlerin, Flüchtlingshelferin und humanitäre Aktivistin
 Regula Kägi-Diener (* 1950), Schweizer Juristin, Hochschuldozentin
 Rudolf Kägi (1882–1959), Schweizer Lehrer, Heimforscher und Schriftsteller
 Stefan Kaegi (* 1972), Mitbegründer des Theaterprojektes Rimini Protokoll
 Walter Kägi (1911–1984), Schweizer Filmproduzent
 Walter E. Kaegi (1937–2022), US-amerikanischer Historiker
 

Kägi steht für:
 Kägi Söhne AG, Hersteller von Schweizer Schokoladewaffeln Kägi fret
 Kägi fret, Schokoladewaffeln von Kägi Söhne AG
 Kägi-Film, Filmgesellschaft